Эми́ль Оскáрович Ви́зель (, Санкт-Петербург — 2 мая 1943, Ленинград) — художник, хранитель музея и действительный член Императорской Академии художеств, организатор международных художественных выставок, член совета Эрмитажа и Русского музея, кавалер Ордена Почётного легиона, эксперт по русской и западной живописи и скульптуре в комиссии при музейном отделе Главнауки (в советское время).

Происхождение и семья 

Эмиль Оскарович Визель (Wiesel Emil Anton Joseph) — сын Действительного статского советника, происходит из немецко-австрийского рода Визель.

Отец Оскар Борисович Визель (Wiesel Oscar Sigismund) родился в России в 1826 году, выпускник Нежинского лицея, служил в Министерстве финансов России, неоднократно выезжал в Берлин, Амстердам и Париж по поручениям Их Императорских Величеств Александра II и Александра III.

Мать Мари Кристина Пуантэн (de Pointin Marie Christine) 1835-го года рождения. Её отец, Франсуа Пуантэн, с корнями из французской провинции Пикардии, родился в Варшаве при дворе Людовика XVIII во время его изгнания из Франции. Франсуа Пуантэн отличился в России при сооружении серебряного иконостаса Казанского Собора, за что был награждён графом Юлием Помпеевичем Литтой серебряной медалью на Анненской ленте.

Брат Оскар Оскарович Визель (Wiesel Oscar Bernhard Franz), родился в России в 1864 году. Получив юридическое образование, служил в Германии, на Шпицбергене и в Швейцарии консулом России, позднее в качестве генерального консула в Италии (г. Неаполь) в чине действительного статского советника.

Супруга Александра Эмильевна Штраус (Strauss Alexandra Hermina) (1866—1939) окончила киевскую гимназию и курс прикладного искусства при Обществе поощрения художников в Петербурге по специальностям «роспись фарфора» и «резьба по дереву».

Образование 

Эмиль Оскарович Визель окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Интерес к рисованию и живописи побудил его одновременно посещать вечерние занятия в школе Общества поощрения художников, после чего он поступил в Императорскую Академию художеств. Затем Эмиль Оскарович продолжил своё образование в Мюнхене, в мастерской Александра фон Вагнера. Здесь он освоил технику рисунка, характерную для этой школы и заключающуюся в четкости контура и тщательной деталировке изображаемого.

Позднее вместе со своим другом художником Иваном Ендогуровым перебрался в Париж, где они были приняты в знаменитую и популярную в те годы мастерскую Фернана Кормона. Там бурно соперничали приверженцы академизма и утверждавшегося импрессионизма. В классах Кормона занимались такие самобытные художники, как Анри де Тулуз-Лотрек и Винсент Ван Гог. Кормон открыл Визелю новые графические приемы, которые легли в основу выработанной Эмилем Оскаровичем техники импрессионистического живописного рисунка, базирующегося не на контуре, а на игре светотени. В Париже Визель также обучался в Академии Коларосси.

Творчество 

Официальным признанием зрелости Э. О. Визеля как художника явилось экспонирование его работ, в том числе портрета И. И. Ендогурова, в Парижских салонах (1894, 1901). В начале двадцатого века Эмиль Оскарович создал серию портретов своих выдающихся современников. Среди них граф В. Н. Коковцев, академик А. П. Карпинский, астроном С. П. Глазенап, художник И. Е. Репин, врач Н. П. Гундобин, певец Л. В. Собинов, балерины М. М. Петипа и Г. С. Уланова, композиторы П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и многие другие. По заказам им написаны портреты президентов Академии художеств и членов царской семьи, а позднее и В. И. Ленина. Особое место в его наследии занимают многочисленные рисунки, выполненные в присущей ему импрессионистической манере, которые отражают любовь к Петербургу и его окрестностям, впечатления от городских событий, путешествий и встреч с самыми разными людьми. Глубоким лиризмом отмечены портрет маслом и большая серия рисунков, на которых изображен друг семьи пианист Владимир Софроницкий. Визель работал в живописи и графике, используя масло, акварель, гуашь, тушь, итальянский и графитный карандаш. Он зарекомендовал себя как мастер портретного жанра, пейзажных и интерьерных видов, а также как театральный художник.

Кроме Парижских салонов, работы Визеля экспонировались на выставках Московского общества любителей художеств (1894), Московского товарищества художников (1911), в галерее Лемерсье (1913) в Москве; Общества русских акварелистов (1895, 1901, 1903—1905), Нового общества художников (1910), выставках в залах ИАХ (1897, 1898, 1899, 1906, 1918), произведений художников — членов «Дома искусств» (1921), Общины художников (1925), Общества художников им. А. И. Куинджи (1926, 1927, 1928), на юбилейной выставке изобразительных искусств (1927) в Петербурге; 1-й передвижной выставке для Сибири в Томске (1903).

В настоящее время работы Э. О. Визеля хранятся и экспонируются в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Павловска, Саратова, Казани. Театральный музей Санкт-Петербурга хранит оригинальные акварельные и карандашные зарисовки сцен из спектаклей и актёров в ролях. Отдельные фонды документов, переписки и рисунков Э. О. Визеля находятся в Академии Художеств, в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, в музее истории Петербурга.

К столетию его рождения (1966) в залах музея академии была развернута его персональная выставка, впервые представившая разностороннее творчество мастера. В 1998 г., в Казани, на большой выставке работ художественной династии Визелей в Музее изобразительных искусств РТ экспонировалось более 160 произведений Эмиля Оскаровича. В 2012 году прошли 2 выставки с участием произведений Э. О. Визеля. С 1 по 15 февраля в здании Союза художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37) выставка «Династия Визель» в честь 70-летия со дня рождения
Заслуженного художника РФ Александра Визель, которому Эмиль Визель приходится троюродным дедом. В марте 2012 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан в рамках проекта «Немцы в Казани», приуроченного к 250-летию переселения немцев в Россию, выставка «Художественный мир семьи Визелей», где было представлено более ста художественных произведений и документальных источников семьи Визель.

Музейно-выставочная, организаторская и научная работа 

В 1894 году Эмиля Оскаровича приглашают на должность помощника хранителя Музея Академии Художеств. В 1907 году Визель сменяет на должности хранителя академика живописи А. П. Соколова. По инициативе Визеля были созданы новые отделы в Музее Академии, он участвовал в формировании фондов Русского музея (1898), разработал новый Устав, провел реорганизацию, занимался подбором и отправкой экспонатов из фондов музея академии для создания музеев в провинциальных городах России, контролировал их деятельность.

В 1900 году Визель приезжает в Париж в качестве представителя России для организации русского художественного отдела на международной выставке. Его деятельность высоко оценена французским правительством — он становится кавалером ордена Почетного Легиона. Впоследствии ему поручается организация таких же отделов на Международной выставке в Мюнхене в 1901, в Брюсселе — в 1910, в Риме — в 1911, в Турине и в Вроцлаве (старое русское название Бреславль) — в 1913 годах. В 1914 году Э. О. Визель избирается действительным членом Академии Художеств, работает экспертом по русской и западной живописи и скульптуре в комиссии при музейном отделе Главнауки, а также членом совета Эрмитажа и Русского музея.

Эмиль Оскарович упоминается в числе меценатов, которые материально поддерживали художников и жертвовали средства в Капитал имени Александра III «для вспомоществования бедным художникам, их вдовам и сиротам», учрежденный при Императорской Академии Художеств в 1894 году.

В революционные годы Визель принимает на себя ответственность за сохранение и эвакуацию сокровищ музея Академии художеств в Москву и их последующую реэвакуацию в Петроград.

Известны теоретические работы Эмиля Оскаровича — сообщения, доклады и выступления в печати о музее. Визель участвовал в подготовке каталогов русской скульптуры и живописи из собрания музея академии (1915), составил несколько каталогов частных коллекций, поступивших в музей (например, каталог коллекции В. Э. Краузольда, 1908). Сохранился его фундаментальный научный труд «Зрительные восприятия и их взаимоотношения с живописью» (1930).

Ссылка в Казахстан и блокада Ленинграда 
В период сталинских репрессий Эмиль Оскарович Визель, его супруга, его сын Оскар Эмильевич Визель (этно-лингвист, преподаватель Ленинградского института востоковедения) со своей женой Верой Александровной Шолпо и его внук Андрей Оскарович Визель были высланы в Казахстан, в поселок Челкар (1935). Несмотря на материальные и бытовые трудности, Эмиль Визель и Вера Шолпо — оба художники — погрузившись в среднеазиатскую эстетическую специфику, писали портреты и пейзажи. Благодаря ходатайствам близкого друга семьи Софроницкого, через два года было получено разрешение на возвращение старшим Визелям. Спустя ещё год сыну Оскару Эмильевичу с семьей разрешают уехать из Казахстана, но не в Ленинград. Выбор пал на Казань, как университетский, музейный и театральный город с богатой интеллектуальной и художественной жизнью, где художник и лингвист могли бы найти работу по своей профессии. Однако в Казани в 1938 г. Оскара Визеля арестовывают повторно как «социально опасного» и приговаривают к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, где он и умер в 1939 г. (посмертно реабилитирован в 1956 г.).

Последним испытанием для Эмиля Оскаровича Визеля стала блокада Ленинграда, в возрасте 77 лет он умер в 1943 году в осажденном городе.

Адреса проживания 
Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград: 4 линия, Васильевский остров, д.1

Семья Визелей владела дачей на берегу Медумского озера (поселок Медуми, современная Латвия, Даугавпилсский край), а также деревней Гринишки (современное названия Тетери, Даугавпилсский край, Латвия)

Галерея

Литература 
 Визель А. Э., Визель Т. Э., Галич Л. Ф. Эмиль Оскарович Визель. Каталог выставки к столетию со дня рождения. / Научно-исследоватательский музей Академии художеств СССР. «Художник РСФСР», Ленинград, 1966. −9 с.
 Ред. Колле-гия: .Э.Вольценбург, Т. Н. Горина (Отв. Ред.), П. М. Сысоев, А. А. Федоров-Давыдов. Художники Народов СССР. Биобиблиографический Словарь В 6 Томах. // Изд. «Искусство», М., 1972. — С. 260—261.
 Слюсарский В. Н. Академик живописи Э. О. Визель. Дипломная работа в ИЖСА им. И. Е. Репина. Л., 1977. // НБА РАХ, Ф. 11, оп. 2, ед. хр. 2595, 2596.
 Составитель и редактор Я. И. Мильштейн. Воспоминания о Софроницком. Изд. 1-е (1970), изд. 2-е. Москва, «Советский композитор», 1982. −480 с.
 Визель А. О. Свет жизни предков. Из письма брату // Иллюстрированный общественно-политический, историко-публицистический и литературно-художественный журнал «Казань», 1996, № 9-12, с.121-129.
 Лобашева И. Ф. Художественная коллекция династии Визелей // Музей в системе ценностей евразийской культуры. Материалы всероссийской научно-практической кон-ференции, устроенной ГОМ РТ. Тезисы докладов. Казань, 2000. -С.135-138.
 Авторы-составители: Лобашева И. Ф., Визель А. О., Студенцова И. А. Неизвестный Софроницкий (из собрания дома Визелей). К столетию со дня рож-дения В. В. Софроницкого. — Каталог выставки, устроенной в Мемориальном музее А. Н. Скрябина. Авторы вступительной статьи: Лобашева И. Ф., Визель А. О., Студенцова И. А. М., 2001
 Лобашева И. Ф. Художественная династия Визелей. История одной семьи, стр.171-178 // Казанский посад в прошлом и настоящем / Сборник статей и сообщений науч.-практич. конференции, состоявшейся 21 мая 2002 года. — Казань: Мастер Лайн, 2002.- 320 с. с илл.
 Визель А. О. Визели // Немцы России. Энциклопедия, т.1, «ЭРН», Москва, 1999, с.354-356.
 Бенуа А. Н. Мой дневник. 1916-1917-1918. М., Русский путь. 2003. (содержит воспоминания об Э. О. Визеле)
 А. О. Визель. О Софроницком из дома Визелей. Рояль его судьбы, рояль его успеха, стр.112-128. // В сборнике: Поэт фортепиано. К 100-летию со дня рождения В. В. Софроницкого. М.: ТИССО, 2003.- 160 с.
 И. Ф. Лобашева. Образ В. В. Софроницкого в творчестве художественной династии Визелей., стр.129-148. // В сборнике: Поэт фортепиано. К 100-летию со дня рождения В. В. Софроницкого. М.: ТИССО, 2003.- 160 с
 И. Ф. Лобашева. Художественная династия Визелей // Иллюстрированный общественно-политический, историко-публицистический и литературно-художественный журнал «Казань», 2003, № 5-6, с.190-216.
 Составитель Г. А. Могильникова. Русское искусство XVII — начала XX веков. Живопись. Каталог. // Гос. Музей изобразительных искусств РТ. — Казань: Изд-во «Kazan-Казань», 2005.- 288 с.
 М. В. Юдина. «Вы спасетесь через музыку». Литературное наследие. М.:Издательский дом «Классика-XXI», 2005.- 412 с.
 Сборник. «Шедевры музейных коллекций. Казань». Альбом.- М.: Издательство Школы ак-варели, 2006.- 64 с.: ил.
< Работы Э. О. Визеля: Стр.54. Автопортрет. 1922 г. (Карандаш); Стр. 54. Тифлис. 1931 г. (Карандаш); Стр.55. Портрет Алекандры Эмильевны Визель, жены художника. 1933 г. (Акварель); Стр.56. Репетиция балета. 1930-е. (Акварель, гуашь); Стр.57. Портрет Л. В. Собинова. 1935 г. (Акварель) >
 Лобашева И. Ф. Портрет Марии Мариусовны Петипа кисти Э. О. Визеля // Вестник академии русского балета им. А. Я. Вагановой. С.-Петербург, 2006.- № 15.- С. 130—138.
 Лобашева И. Ф. «Э. О. Визель — видный музейный деятель и художник рубежа XIX—XX веков». В сборнике «Материалы Лихачевских чтений 5-7 апреля 2006 г.», «Школа», Казань, 2006.- С. 126—133.
 Лобашева И. Ф. Образцы мастерства. Дары Императорской Академии художеств Казанской художественной школе//Журнал «Казань», 2003, № 5-6. -С. 151—168.
 Лобашева И. Ф. «О генеалогическом древе художественной династии Визелей» В сборнике «Материалы Лихачевских чтений 5-7 апреля 2006 г.», «Школа», Казань, 2006.- С. 133—139.
 Лобашева И. Ф. Э. О. Визель (1866—1943) как представитель России на европейских международных выставках и конгрессах искусств конца XIX -начала XX веков. // В сборнике: Фешин и художественная культура XX века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина: Мат. научно-практической. конф. 22-25 ноября 2006 года. — Казань, 2007. — С. 215—224.
 Лобашева И. Ф. Активация деятельности Академии художеств как государственного центра художественной образовательной системы России в период действия реформы 1894 года. Значение Музея Академии и его хранителей в этом процессе // Академиче-ское художественное образование: традиции и современность: Мат. междуна-родной науч. конф. / ИЖСА им. И. Е. Репина РАХ (23-26 апреля 2007 г). — СПб., 2007.
 Лобашева И. Ф. Художественная и музейная деятельность Э. О. Визеля в системе Академии художеств России конца XIX — начала XX века: Дис. … канд. искусствоведения. Москва, 2007. В 2-х томах.
 Коновалов Э. Г. Новый полный биографический словарь русских художников / Москва: Эксмо, 2008. — 576 с. — (Шедевры мирового искусства).
 И. Ф. Лобашева. «Хранитель музея академии Э. О. Визель».// ACADEMIA, № 6, 2010
 Э. Штраус. Моя дорогая Фанничка! / М. П. Бакунин, Ф. Шнайдер, А. О. Визель, Е. В. Потапович, А. Ю. Васильева. — Москва: Кучково поле, 2016.

Примечания

Ссылки 
 Биография на artru.info
 И. Ф. Лобашева. Художественная коллекция династии Визелей на museum.ru
 Kabuki Tour in Russia 1928: Sketches of Costumes by Emile Wiesel and Tatyana Wiesel

Художники России
Кавалеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Короны Италии
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Выпускники Высшего художественного училища
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Художники России XIX века
Художники России XX века
Эмиль Оскарович
Меценаты Российской империи
Жертвы блокады Ленинграда
Умершие в Санкт-Петербурге
Московское товарищество художников
Художники-импрессионисты